Der Monddiamant steht für:

 Der Monddiamant, Roman von Wilkie Collins (1868)
 Der Monddiamant (1974), deutscher zweiteiliger Fernsehfilm von Wilhelm Semmelroth